Ray Myers – (1889-1956) attore, regista, sceneggiatore statunitense
Ray Myers –  tecnico fotografico, effetti speciali